El término pivote puede referirse a:

 En baloncesto, otro nombre para la posición de pívot.
 En balonmano, el pivote es el jugador central del ataque del equipo.
 En fútbol, el pivote o mediocentro defensivo es una posición en el centro del campo.

Otros 

 Pivote de dirección]